Gundlach steht für:
 Gundlach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gundlach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Gundlach ist der Name folgender Unternehmen:
 Gundlach Holding, Unternehmen der Druck- und Verlagsbranche
 Gundlach Bau und Immobilien, 1890 gegründetes Bau- und Wohnungsunternehmen mit Sitz in Hannover

Siehe auch:
 Gundelach